Il doppio del Valencia Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma hanno deciso di partecipare al contemporaneo torneo di Basilea.

Eric Butorac e Scott Lipsky hanno sconfitto in finale Feliciano López e Maks Mirny per 7–64, 6–3.

Teste di serie

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Leander Paes (quarti di finale)

  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (primo turno)
  Feliciano López /  Maks Mirny (finale)

Wildcard

  Eduardo Russi Assumpção /  Mario Vilella Martínez (primo turno)

  Pablo Carreño Busta /  Federico Delbonis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Valencia Open 2015
ATP World Tour 2015